Одоевские Горы — посёлок в Спасском районе Рязанской области. Входит в состав Ижевского сельского поселения.

География 
Находится у реки Ушна.

История 
В 2001 г. Постановлением правительства РФ посёлок Одоевской Фермы переименован в Одоевские Горы.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Основа экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)
переименованные населённые пункты Рязанской области